Giovanni Anceschi – designer italiano
 Luciano Anceschi – critico letterario e saggista italiano
 Stefano Anceschi – atleta italiano